Castellone – ex-comune e quartiere del comune di Formia
Castellone al Volturno – antica denominazione del comune di Castel San Vincenzo
Castellone (o Castiglione) – altro nome del Castello di Crepacuore, fortezza medievale lungo la via Francigena
Maria Domenica Castellone – politica italiana